Эрвин, Букер Телеферро II (, 31 октября 1930 — 31 июля 1970, Денисон, Техас, США) — американский музыкант, тенор-саксофонист. Наиболее известен своим сотрудничеством с американским контрабасистом Чарльзом Мингусом.

Биография 

Эрвин родился в городе Денисон округа Грэйсон штата Техас. Во время службы в военно-воздушных силах США научился играть на тенор-саксофоне. После окончания службы переехал в Бостон, где поступил в музыкальный колледж Беркли. Его музыку характеризовали как сильную и жесткую с элементами блюза и госпела. Есть мнение, что на музыку Эрвина оказал влияние Джон Колтрейн.

Переехав в Нью-Йорк Эрвин присоединяется к квартету американского пианиста . С ними он записал Up & Down и Happy Frame of Mind (альбомы вышли на лейбле Blue Note Records). С 1956 по 1963 г. Эрвин работает с Чарльзом Мингусом. Первыми совместными работами с Мингусом стали альбом Mingus Ah Um и композиция Wednesday Night Prayer Meeting на альбоме Blues and Roots.

В 1960-х Эрвин так же выступает в собственном квартете с пианистом
, басистом
Ричардом Дэвисом и барабанщиком . Квартет сотрудничал с лейблом Prestige Records. Позже Эрвин записывается вместе с пианистом Рэнди Вестоном для лейбла Blue Note Records.

В 1970 году Эрвин Букер умер в Нью-Йорке от болезни почек.

Дискография 
 Sounds of the Inner City (1960 г.) — записано трубачом Букером Литлом и Букером Эрвином.
 The Book Cooks (1960 г.) Bethlehem Records.
 That’s It (1961 г.) Candid Records

Девять наиболее известных пластинок Эрвина изданные лейблом Prestige Records между 1963 и 1966 г.:
 Exultation — (1963 г.)
 The Freedom Book (1963 г.) — записано квартетом: Букер, , Дэвис и .
 The Song Book,
 Gumbo — (1963 г.) Prestige Records.
 The Blues Book (1964 г.) — с Кармелем Джонсом (), Гилдо Маонесом (), Дэвисом и .
 The Space Book (1964 г.) — записано совместно с , Дэвисом и Даусоном.
 Setting The Pace (1965 г.)
 The Trance
 Heavy!

После окончания работы с Prestige Records в 1966 г. Эрвин работает с Pacific Records и затем с Blue Note Records. В этот период времени он записывает:
 Structurally Sound (1966 г.)
 Booker 'n' Brass (1967 г.)
 The In Between — (1968 г.) — Blue Note Records
 Tex Book Tenor (1968 г.).

Примечания 

Исполнители Prestige Records
Исполнители Savoy Records
Выпускники Музыкального колледжа Беркли